de ISO landcode van Denemarken
Donkey Kong, een personage uit de gelijknamige computerspelletjes
Dorling Kindersley, Britse uitgeverij